Grave kan syfta på:

 Grave (musikgrupp) – ett death metal-band från Sverige
 Grave, Nederländerna – en kommun i provinsen Noord-Brabant i Nederländerna
 Grave (efternamn) – ett efternamn, se 
 Grave (vikt) – ett äldre namn på kilogram